179-й меридиан западной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 179 градусов к западу, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Россию, Тихий океан, Океанию, Южный океан к Южному полюсу и образующая ортодромию с 1-м меридианом восточной долготы.

Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 179-й меридиан западной долготы проходит через:

Примечания 

Долгота